David Giubilato (1976) – ex calciatore italiano
 Margherita Giubilato (2000) – calciatrice italiana